Результаты спортсменов из разных стран, которые соревновались в парных и командных видах спорта на летних Олимпийских играх 1900, приписываются смешанной команде. Ей приписываются результаты 40 спортсменов из девяти стран в шести видах спорта.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля

Лёгкая атлетика

Парусный спорт

Перетягивание каната

Поло

Теннис

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты Игр 
 Официальный протокол игр 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1900 года
Смешанная команда на Олимпийских играх